Tri Repetae е третият студиен албум на британската електронна група Autechre, издаден на 6 ноември 1995 г. от Warp Records в Обединеното кралство.

Tri Repetae се смята за един от най-влиятелните електронни албуми от 90-те години, като ритмичните му модели са по-минимални и повтарящи се, а мелодичните масиви по-сложни и просторни, в сравнение с предишните албуми на дуото – Incunabula (1993) и Amber (1994).

Списък с песни

Външни препратки 
 Tri Repetae в официалната дискография на Warp.
 Tri Repetae в Bleep.

Музикални албуми от 1995 година